«Го́у Эхе́д Иглз» () — нидерландский футбольный клуб из города Девентер. Был основан 2 декабря 1902 года под названием «Би Квик» (), нынешнее название клуб получил 31 июля 1971 года. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Де Аделарсхорст», его вместимость составляет 10 тысяч зрителей.

В сезоне 2021/22 клуб занял 13-е место в Эредивизи — Высшем дивизионе Нидерландов. «Гоу Эхед Иглз» четырежды становился чемпионом Нидерландов, в сезонах 1916/17, 1921/22, 1929/30 и 1932/33. В 1965 году клуб дошёл до финала Кубка Нидерландов, в котором уступил «Фейеноорду» — 1:0.

Главный тренер команды — Рене Хаке.

История 

Футбольный клуб «Гоу Эхед Иглз» был основан 2 декабря 1902 года под названием «Би Квик» () в городе Девентер. Сначала клуб вступил в Футбольную ассоциацию Апелдорна. Спустя два года, с 1904 года «Би Квик» начал выступать в футбольной лиги Зютфена. В 1905 году команда вступила в Футбольную Ассоциацию Нидерландов.

Достижения 
 Первый класс (до 1955) / Высший дивизион (после 1956): 4
 1916/17, 1921/22, 1929/30, 1932/33 (под названием «Гоу Эхед»)
 Второй дивизион Нидерландов:
 1958/59
 Кубок Нидерландов
 Финалист: 1965

Основной состав

Команда 
 На сезон 2022/23.

Игроки в аренде

Тренерский штаб

Главные тренеры клуба

Бывшие игроки 

  Йоп Бюттер (1956—1967)
  Рюд Гелс (1990—1991)
  Марк Овермарс (1990—1991, 2008—2009)
  Деми де Зеув (2001—2005)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Профиль на сайте eredivisie.nl

Футбольные клубы Нидерландов
ФК «Гоу Эхед Иглз»